Osman Ağa ist der Name folgender Personen:

* Osman Ağa (1883–1923), osmanischer Offizier und Kriegsteilnehmer siehe Topal Osman
 Osman Ağa (Chronist) (um 1671 – nach 1725), Dolmetscher der osmanischen Statthalterschaftskanzlei (Diwandolmetscher) in Temeschburg